La Prva hrvatska nogometna liga 2011-2012, conosciuta anche come MAXtv Prva HNL 2011-2012 per motivi di sponsorizzazione, è stata la ventunesima edizione della massima serie del campionato di calcio croato, disputata tra il 23 luglio 2011 e il 12 maggio 2012, e conclusa con la vittoria della Dinamo Zagabria, al suo quattordicesimo titolo (diciottesimo in totale).

Capocannoniere del torneo fu Fatos Bećiraj (Dinamo), con 15 reti.

Novità
Al termine della stagione 2010-2011, erano retrocesse sul campo Lokomotiva Zagabria, Istra 1961 e Hrvatski Dragovoljac. Delle tre prime classificate della Druga HNL, solo Lučko e Gorica avevano ottenuto la licenza per l'iscrizione in Prva Liga; di conseguenza la Lokomotiva Zagabria era stata ripescata. In seguito l'Istra 1961 aveva fatto ricorso contro la decisione di concedere la licenza al Gorica, a causa di problemi legati allo stadio; la commissione arbitrale aveva accolto il ricorso, escludendo il Gorica e ripescando l'Istra 1961.

Formula 
Le 16 squadre partecipanti si incontrarono in un girone di andata e ritorno per un totale di 30 giornate.

La squadra campione di Croazia si qualificò per il secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2012-2013.

Le squadre classificate al secondo e terzo posto si qualificarono rispettivamente al secondo e al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2012-2013.

Al fine di riportare l'organico a 12 squadre per la stagione 2012-13 (ed a 10 per quella 2013-14), si programmò di retrocedere in Druga HNL le ultime cinque classificate e di promuoverne una soltanto dalla divisione inferiore.

Squadre

Classifica 

Legenda:
      Campione di Croazia e ammessa alla UEFA Champions League 2012-2013.
      Ammessa alla UEFA Europa League 2012-2013.
      Retrocessa in 2. HNL 2012-2013.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Varaždin fu espulso dal campionato il 31 marzo 2012 dopo aver rinunciato a due partite per il mancato pagamento degli stipendi di due giocatori. I risultati delle prime 23 giornate sono mantenuti validi, mentre nelle altre sarà assegnata al Varaždin la sconfitta per 0-3 a tavolino.
A Karlovac e Varaždin è stato inflitto un punto di penalizzazione a testa per non essersi presentati ad una gara.

Retrocessioni
Sarebbero dovute retrocedere cinque squadre e una sola salire dalla Druga HNL, alla fine furono solo quattro (altrimenti avrebbe dovuto essere disputato uno spareggio fra  ed ) poiché in seconda divisione non vi erano squadre con i requisiti per la Prva liga.

Il  non riuscì ad iscriversi per la 2. HNL 2012-2013 e dovette ripartire dai campionati regionali come NK Karlovac 1919.

Il , espulso dal campionato a marzo 2012, non disputò nessun campionato nella stagione 2012-13, e in quella 2013-14 fu iscritto nella 3. HNL Nord.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Classifica marcatori

Fonte: hrnogomet.com e hns-cff.hr

Squadra campione

 Allenatore:  Ante Čačić

Fonte: worldfootball.net

Note

Voci correlate 
Druga Liga 2011-2012
Treća Liga 2011-2012
Hrvatski nogometni kup 2011-2012

Collegamenti esterni 
Stagioni 2011-2020 su webalice.it
Risultati su prva-hnl.hr
Scheda su RSSSF.com

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
Prva hrvatska nogometna liga